

Sigle 
 Franklin Delano Roosevelt – 32º Presidente degli Stati Uniti d'America
 Flight Data Recorder – "scatola nera" che registra i parametri di volo

Codici 
 FDR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto municipale Frederick (Oklahoma), Stati Uniti